14-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 1974 года проходил в Италии на острове Сардиния в городах Сассари, Нуоро и Кальяри с 23 августа по 3 сентября. В финальной стадии приняли участие 13 национальных сборных. На первом этапе 12 команд в 3-х группах определили шестёрку участников второго этапа, где к ним добавились хозяйки турнира баскетболистки сборной Италии. На втором этапе 7 сборных команд в групповом турнире разыграли медали чемпионата. Чемпионками Европы в 12-й раз стали баскетболистки сборной СССР. Сборная Италии, заняв 3 место, попала в призеры чемпионата впервые с 1938 года.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа С

Финальный раунд

Квалификационный раунд за 8-е — 13-е места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1974 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1974 на сайте www.todor66.com

1974
1974 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1974 году